Beringin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bringin, Ciwaringin, by, 
 Beringin, Pangenan, by, 
 Bringin, Ngaliyan, by, 
 Bringin, Ponorogo, by, 
 Bringin, Tuban, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar